Pitney ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Pitney (1940–2006), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber
 Mahlon Pitney (1858–1924), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Pitney bezeichnet außerdem:

 Pitney (Somerset), ein Dorf in England